

Znane osoby noszące nazwisko Oswald 
 Henrique Oswald (1852–1931) – brazylijski kompozytor
 Lee Harvey Oswald (1939–1963) – domniemany zabójca prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego
 Richard Oswald (1880–1963) – austriacki scenarzysta, reżyser i producent filmowy żydowskiego pochodzenia
 Josef Oswald (1900–1994) – niemiecki historyk
 Johann Heinrich Oswald (1817–1903) – niemiecki duchowny katolicki, teolog